Anchart puede referirse a:

 Alberto Anchart (padre) actor argentino (1906-1981) cuyo nombre completo era Jesús Alberto Anchart.
 Alberto Anchart, actor argentino (1931-2011), hijo del anterior.